Мојановићи је насеље у општини Зета у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 1850 становника (према попису из 1991. било је 1459 становника).

Демографија 
У насељу Мојановићи живи 1343 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 34,7 година (33,6 код мушкараца и 35,7 код жена). У насељу има 477 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,88.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Зета
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори